

Patronyme 
 Katelyn Bouyssou, judokate américaine.
 Léo Bouyssou, homme politique français. 
 Jacques Bouyssou, artiste peintre français.
 Olivia Merilahti, née Olivia Bouyssou, auteur-compositeur-interprète du groupe The Dø.

Toponyme 

 Le Bouyssou, commune française.
 Laguiole - Le Bouyssou, station de ski.
 Église Sainte-Croix du Bouyssou, église catholique.